Stockegöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stockegöl (Högsby socken, Småland), sjö i Högsby kommun, 
Stockegöl (Kråksmåla socken, Småland), sjö i Nybro kommun, 
Stockegöl (Nottebäcks socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun,

Se även
Stockgölen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn